Ladumyrtjärn eller Ladumyrtjärnen kan syfta på ett antal insjöar

Sverige 
Ladumyrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Södra Ladumyrtjärnen, sjö i Ånge kommun,  (3,88 ha)

Ladumyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Ladumyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (3,65 ha)

Ladumyrtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 

Ladumyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,95 ha)
Ladumyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Ladumyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, vid Lill-Goliden), sjö i Lycksele kommun,  (2 ha)

Se även 
Ladmyrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn